Ítéletnap (End of Days) 1999-ben készült amerikai akciófilm.
 Ítéletnap az Ossian zenekar 1991-ben megjelent nagylemeze.
 Az ítéletnap, az Ossian együttes dala.
 Ítéletnap, a Hungária együttes dala.
 Ítéletnapi könyv kétkötetes középkori angol összeírás birtokokról és a lakosságról.
 Ítéletnap, a bibliai Utolsó ítélet.